NST () — азербайджанская крупнокалиберная снайперская винтовка продемонстрированная в 2016 году Министерством оборонной промышленности на международной оборонной выставке ADEX 2016.

Ссылки 
 Азербайджан представил новые снайперские винтовки 
 Азербайджан представил новую крупнокалиберную снайперскую винтовку NST-14.5 

Крупнокалиберные снайперские винтовки
Оружие под патрон 14,5 × 114 мм
Снайперские винтовки Азербайджана
Появились в 2016 году в Азербайджане